Publio Septimio Geta puede referirse a:
 Publio Septimio Geta, un emperador romano.
 Publio Septimio Geta, padre de Septimio Severo.
 Publio Septimio Geta, hermano de Septimio Severo.